Les expressions « temple d'Artémis » ou « sanctuaire d'Artémis » peuvent faire référence à :
 le temple d'Artémis à Brauron ;
 le temple d'Artémis à Corfou ;
 le  ;
 le  ;
 le temple d'Artémis à Éphèse ;
 le  ;
 le  ;
 le  ;
 le  ;
 le  ;
 le  ;
 le  ;
 le  ;
 le  ;
 le  ;
 le  ;
 le  ;
 le  ;
 le sanctuaire d'Artémis Brauronia ;
 le sanctuaire d'Artémis Orthia ;
 le .

Voir aussi